Чемпионат Франции по футболу 1998/1999 — 61-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Бордо» стал чемпионом Франции в 5-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 723 гола.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Марсель» — «Монпелье»  — 5:4
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Гавр» — «ПСЖ»  — 0:4
 «Сошо» — «Ланс»  — 0:4
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Бордо» — «Мец»  — 6:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1998/1999
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1998 году
Спорт во Франции в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999